Западно од Ваикикија (), је америчка криминалистичко-драмска телевизијска серија која се емитовала на ЦБС-у. Радња серије је смештена на Хавајима, а главне улоге тумаче Шерил Лад и Ричард Бурги. Програм је креирао Глен А. Ларсон. Њујорк тајмс је известио да су продуценти емисије тражили летњи термин како би прикупили новац за снимање још епизода јер су „већ продали идеју о програму међународним емитерима“.

Радња 

Докторка Даун 'Холи' Холидеј по струци форензичар која је радила као патолог у Лос Анђелесу, пре него што је пребачена на Хаваје као медицински истражитељ. Тамо упознаје полицијског поручника Мека Волфа, који је најбољи детектив у Хонолулуу специјалиста за хомицид убиства. Њих двоје су као пас и мачка час се воле а неретко и мрзе, међутим приморани су да раде заједно на решавању разних злочина.

Улоге 

|-
|Шерил Лад || Доктор Даун 'Холи' Холидеј
|-
|Ричард Бурги || Поручник Мек Волф
|-
|Кејла Блејк || Доктор Нуи Шоу
|-
|Огие Зулуета || Форензички техничар Кимо
|-
|Пол Глисон|| Капетан Дејв Херзог
|}

Референце

Спољашње везе 
 

ТВ серије које су се почеле приказивати 1994.
ТВ серије које су се престале приказивати 1996.
Америчке серије
Телевизијске серије на енглеском језику
Криминалистичке серије
Телевизијске драме